Vitesse (französisch für Geschwindigkeit) bezeichnet:
 den Fußballklub Vitesse Arnheim
 den Rover SD1
 Vitesse (Band), eine ehemalige niederländische Rockband 

Vitesse ist der Familienname von
 Michelle Vitesse, US-amerikanische Hockeyspielerin